Та́ра Линн Барр (; род. 2 октября 1993) — американская актриса.

Ранние годы 
Барр родилась в округе Ориндж, штат Калифорния. Её родители долгое время работали в Southern California Edison Company и отдали Тару и её сестру Эрин в Boys and Girls Clubs of Huntington Valley на занятия до и после школы. Когда Boys and Girls Clubs of Huntington Valley запустили свою театральную программу, сестра Тары успешно прошла кастинг и поучаствовала в нескольких театральных постановках. Сама Тара была сильно вдохновлена, увидев сестру на сцене, и захотела попробовать свои силы на актёрском поприще.

Карьера 
В возрасте семи лет Тара Линн прошла кастинг на роль в детской постановке Clubhouse Theater — так началась её актёрская карьера. В течение последующих трёх лет она сыграла в 10 спектаклях и в 9 лет заявила, что ей нужен агент для продолжения карьеры в кино и на телевидении. В 11 лет она сыграла роль в короткометражном фильме Road Kill (2005), который победил в номинации Audience Choice Award в 2005 году на Нью-Йоркском фестивале хоррор-фильмов и был показан по телеканалу Encore на Фестивале Страхов: 31 Ночь Ужасов. Среди её телеработ — роли в сериалах на каналах NBC, Disney и Nickelodeon. В 2011 она дебютировала в большом кино, исполнив роль Рокси в фильме Боба Голдтуэйта «Боже, благослови Америку».

Последние несколько лет Тара провела, помогая Boys and Girls Clubs of Huntington Valley в качестве исполнителя и ведущего в разных ролях, и была молодой знаменитостью на Шестом ежегодном молодёжном музыкальном фестивале и награждении актёров.

Фильмография

Фильм

Телевидение

Театр

Видео игры

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США